Kašpar – czeskie nazwisko. Znane osoby je noszące to:
 Jan Kašpar (1883-1927) – inżynier, pionier lotnictwa, pierwszy pilot narodowości czeskiej
 Karel Kašpar (1870-1941) – duchowny rzymskokatolicki, teolog, metropolita praski w latach 1931–1941
 Lukáš Kašpar (* 1985) – hokeista

Zobacz też:
 Kacper – imię męskie, którego czeskim odpowiednikiem jest Kašpar